Иван Дмитриевич Литвиненко (8 сентября 1923 ― 28 июля 2003) ― советский и российский общественный деятель, полковник военной службы, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Арзамаса (1990).

Биография 
Родился 8 сентября 1923 года в селе Панивановка Семёновского района Полтавской области в Украинской ССР в крестьянской семье. В 1941 году завершив обучение в школе, с началом Великой Отечественной войны, был призван в Красную армию защищать Отечество. 17-летним солдатом он бился на передовой защищая город Харьков. Позже поступил в Сталинградское военное училище на отделение радистов-танкистов, обучение в котором закончил в 1942 году.

В годы Великой Отечественной войны воевал на Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины, Белоруссии, Варшавы и штурма Берлина. В боях получил ранение.

В 1954 году в звании майора был переведён в город Горький, стал работать в системе местных органов управления военными комиссариатами. С 1959 года назначен и работал военным комиссаром в городе Шахунья. С 1962 по 1972 годы был военным комиссаром города Арзамаса. В запас вышел в звании полковник.

В 1978 году на основании решения государственных органов был учреждён пост у Вечного огня, возглавить его предложили И. Д. Литвиненко. Эта работа захватила его целиком, он с головой ушёл в организацию Поста № 1. Важным в этой работе Литвиненко считал воспитание и сохранение у детей памяти о Великой Отечественной войне, о солдатах, погибших в боях за освобождение Родины. Был активным общественным деятелем, членом совета ветеранов города. 

Решение Арзамасского городского Совета от 4 мая 1990 года удостоен звания "Почётный гражданин города Арзамас". 

Проживал в городе Арзамасе. Умер 28 июля 2003 года. Похоронен на Троицком кладбище.

Награды и звания 
 два ордена Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 два ордена Красной Звезды
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 другими медалями
 Почётный гражданин города Арзамаса (04.05.1990)

Примечания

Ссылки 
 Иван Дмитриевич Литвиненко 
 Биография Литвиненко И.Д.

Почётные граждане Арзамаса
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Артиллеристы Великой Отечественной войны